Teatro Regio peut désigner :
 Le Teatro Regio de Parme ;
 Le Teatro Regio de Turin.